Hieronder volgt een lijst van wereldkampioenen biatlon.
De wereldkampioenschappen biatlon werden voor mannen voor het eerst gehouden in 1958, sinds 1984 worden de wereldkampioenschappen ook voor vrouwen georganiseerd. In de jaren waarin er Olympische Winterspelen plaatsvonden, stonden ofwel enkel niet-olympische disciplines op het programma of zijn er geen wereldkampioenschappen gehouden.

Mannen

Individueel (20 km) 

 Medailleklassement individueel
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center;"
|-
!  Plaats 
! Naam
| style="background:gold; width:4.5em; font-weight:bold;" |  Goud
| style="background:silver; width:4.5em; font-weight:bold;" |  Zilver
| style="background:; width:4.5em; font-weight:bold;" | 
! style="width:4.5em;" | Totaal
|- align=center
|1
|align=left| Martin Fourcade
|4 
|0
|1
|5
|-
|2
|align=left| Alexander Tikhonov
|3 
|1
|0
|4
|-
|rowspan="2"|3
|align=left| Heikki Ikola
|3 
|0
|0
|3
|-
|align=left| Vladimir Melanin
|3 
|0
|0
|3
|-
|5
|align=left| Frank Ullrich
|2 
|2
|0
|4
|-
|rowspan="2"|6
|align=left| Valeri Medvedtsev
|2 
|0
|0
|2
|-
|align=left| Raphaël Poirée
|2 
|0
|0
|2
|-
|8
|align=left| Frank-Peter Roetsch
|1 
|2
|0
|3
|-
|9
|align=left| Ricco Groß
|1 
|1
|2
|4
|-
|rowspan="2"|10
|align=left| Ole Einar Bjørndalen
|1 
|1
|1
|3
|-
|align=left| Eirik Kvalfoss
|1 
|1
|1
|3
|-
|rowspan="6"|12
|align=left| Johannes Thingnes Bø
|1 
|1
|0
|2
|-

|align=left| Sturla Holm Lægreid
|1 
|1
|0
|2
|-

|align=left| Arnd Peiffer
|1 
|1
|0
|2
|-
|align=left| Tomasz Sikora
|1 
|1
|0
|2
|-
|align=left| Emil Hegle Svendsen
|1 
|1
|0
|2
|-
|align=left| Sergej Tarasov
|1 
|1
|0
|2
|-
|rowspan="4"|18
|align=left| Tarjei Bø
|1 
|0
|1
|2
|-
|align=left| Jakov Fak
|1 
|0
|1
|2
|-
|align=left| Jon Istad
|1 
|0
|1
|2
|-
|align=left| Viktor Mamatov
|1 
|0
|1
|2
|-
| colspan="6" align="left" |Bijgewerkt t/m het WK van 2023
|}

Medailleklassement per land

 Sprint (10 km) 

 Medailleklassement individueel

Medailleklassement per land

 Achtervolging (12,5 km) 

 Medailleklassement individueel

Medailleklassement per land

 Massastart (15 km) 

 Medailleklassement individueel

Medailleklassement per land

 Estafette (4 × 7,5 km) 
Tot 1965 was dit geen officieel onderdeel van het WKhet was een landenklassement dat opgemaakt werd door de tijden van de beste vier (1958), dan wel drie (1959-1963) atleten van een land op te tellen die als team tegelijk een wedstrijd over 20 km aflegden. Aan de finish mocht het verschil tussen de eerste en laatste atleet van een team niet meer dan 50m bedragen. In 1965 werd voor het eerst een echte aflossingsproef over 3 × 7,5 km gehouden, een jaar later werd de 4 × 7,5 km ingevoerd.

Medailleklassement per land

 Ploegproef (afgeschaft) 
 4 × 20 kilometer gezamenlijk (in totaal viermaal schieten)

Medailleklassement per land

Medailleklassement per land

 Sprint (7,5 km) 
Voor het eerst gehouden in 1984 (tot 1988 over 5 km).*''' huwde met biatleet Raphaël Poirée in 2000

 Medailleklassement individueel

Medailleklassement per land

Achtervolging (10 km) 

 Medailleklassement individueel

Medailleklassement per land

Massastart (12,5 km) 

 Medailleklassement individueel

Medailleklassement per land

Estafette (4 × 6 km) 
Voor het eerst gehouden in 1984 (tot 1991 over 3 × 5 kmvan 1992 tot en met 2001 over 4 × 7,5 km, sinds 2003 over 4 × 6 km).

Medailleklassement per land

Ploegproef (afgeschaft) 
 4 × 15 kilometer gezamenlijk (in totaal viermaal schieten)

Medailleklassement per land

Gemengd

Gemengde estafette (2 x 6 km vrouwen + 2 x 7,5 km mannen) 

Medailleklassement per land

¹ Dit wereldkampioenschap werd gehouden in Chanty-Mansiejsk (Rusland), terwijl de andere WK-wedstrijden in Hochfilzen (Oostenrijk) plaatsvonden.
² Dit wereldkampioenschap werd gehouden in Pokljuka (Slovenië), tijdens de wereldbekerwedstrijden, een WK voor de andere disciplines werd er niet gehouden omwille van de Olympische Spelen.
³ Dit wereldkampioenschap werd gehouden in Chanty-Mansiejsk (Rusland), tijdens de wereldbekerwedstrijden, een WK voor de andere disciplines werd er niet gehouden omwille van de Olympische Spelen.

Singel gemengde estafette (1 x 6 km vrouw + 1 x 7,5 km man) 

Medailleklassement per land

Zie ook 
 Biatlon op de Olympische Winterspelen
 Wereldbeker biatlon

Wereldkampioenschappen biatlon